Cet article présente les résultats détaillés du Double messieurs de l'édition 2011 de l'US Open de tennis qui est disputé du 29 août au 11 septembre 2011. Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2011
Tennis aux États-Unis en 2011
US Open Double messieurs
Tennis en août 2011
Tennis en septembre 2011